Mürón (szobrász), Kr. e. V. században élt görög bronzszobrász 
Mürón (történetíró), görög történetíró
Miron férfikeresztnév